Tresco může být:

 Tresco (Austrálie) – město v Austrálii
 Tresco (ostrov) – britský ostrov v souostroví Scilly